Toni Peroni, artiestennaam van Tony Claessens (1959), Nederlands drummer van onder meer Het Goede Doel
 Tony Junior, artiestennaam van Tony Claessens (1989), Nederlands drummer en dj, zoon van bovenstaande